Klenotnice může být:

 Klenotnice (antika) – starověká posvátná budova, ve které se uschovávaly cenné votivní dary
Athénská klenotnice v Delfách
 Klenotnice Sifnu v Delfách
 Sikyónská klenotnice v Delfách  
 Klenotnice Korinťanů v Delfách
 Sikyónská klenotnice (Olympia)
Klenotnice Knidosanů v Delfách

 Klenotnice (pokladnice) –  prostor, kam se ukládají státní nebo církevní klenoty
 Svatovítský poklad – klenotnice katedrály Svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
 Loretánská klenotnice – v pražské Loretě
 Klenotnice vyšehradské kapituly
 Klenotnice Arcidiecézního muzea Olomouc
 Jewel House (britská pokladnice)
 Klenotnice v paláci Topkapi
 Grünes Gewölbe

 Klenotnice (České Švýcarsko) – skalní amfiteátr v Národním parku České Śvýcarsko
 Klenotnice (Nová Paka)
 Klenotnice (Muzeum Českého ráje)